Ел Ондабле има више значења:

 Ел Ондабле (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ондабле (Сусупуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ондабле (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику